Karta Ateńska (1933) – dokument uchwalony w 1933 roku przez CIAM w Atenach
 Karta Ateńska (1931) – dokument uchwalony w 1931 roku na Konferencji Konserwatorów w Atenach